Marshville, ville de Caroline du Nord ;
Marshville, ville du Missouri, connue sous le nom de Marshfield.

Homonymie de localités aux États-Unis

en:Marshville